Hefele bezeichnet:
 Hefele (Ruderatshofen), Ortsteil der Gemeinde Ruderatshofen, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Hefele ist der Familienname folgender Personen:
 Anna-Maria Hefele, deutsche Musikpädagogin, Sängerin und Stimmkünstlerin
 Franz Hefele (1711?–1785), deutscher Baumeister, siehe Franz Häffele
 Günter Hefele (1940–1990), deutscher Politiker
 Hans Hefele (1905–1973), deutscher Oberst der Luftwaffe der Wehrmacht und Kapitän zur See der Bundesmarine
 Hermann Hefele (1885–1936), deutscher Romanist, Historiker und Kulturkritiker und Hochschullehrer
 Karl Joseph von Hefele (1809–1893), deutscher Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Melchior Hefele (1716–1794), österreichischer Architekt
 Michael Hefele (* 1990), deutscher Fußballspieler 

Siehe auch:
 Häfele